BDVM steht für
 Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler, ehemals Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V.

BdVM steht für
Bundesverband der Vertriebsmanager

Abkürzung